Alois Koželuh (1902-1967) – tennista cecoslovacco
 Antonín Koželuh (1898-1968) – calciatore ceco
 Jan Antonín Koželuh (1738-1814) – compositore, maestro di cappella e insegnante di musica ceco
 Jan Koželuh (tennista) (1904-1779) – tennista ceco
 Karel Koželuh (1895-1950) – tennista, calciatore e hockeista su ghiaccio cecoslovacco
 Leopold Koželuh (1747-1818) – compositore, pianista ed editore musicale ceco